«Глубо́кое си́нее мо́ре» () — британская пьеса Теренса Реттигена, написанная и изданная в 1952 году. Пьеса была впервые исполнена в Лондоне 6 марта 1952 года под руководством Фрита Банбери и получила похвалу актрисе Пегги Эшкрофт, которая сыграла в спектакле вместе с Кеннетом Мором. В США театр Плимута поставил пьесу в октябре 1952 года из Маргарет Саллаван. Впоследствии пьеса с Саллаван была перенесена в Бродвейский театр, премьера состоялась 5 ноября 1953 года.

Последующие постановки пьесы:

 1971: Гилдфорд, с  в главной роли
 1973: Ноттингем, так же с Изабель Дин
 1993: Алмейда, Лондон, с Пенелопой Уилтон и Лайнас Роуч
 1997:  (Манчестер) с  в роли Эстер Коллиер и Дэвид Филдер в роли мистера Миллера. Режиссёр — .
 1998: Roundabout Theatre Company, Нью-Йорк, Блайт Даннер, Эдвард Херрманн и Дэвидом Конрадом
 2003: Театр Ричмонда, Лондон, с Гарриетом Уолтером, Нилом Стейси, Робертом Порталом и Роджером Ллойдом Паком
 2008: Театр Арно, Гилдфорд, с Гретом Скакки, Дугалдом Брюс-Локхартом и Саймоном Уильямсом
 2011: Театр в Западном Йоркшире, Лидс, c  и Лексом Шрапнелем
 2011: , с Амандой Рут, Энтони Калфом и 
 2016: Национальный театр, Лондон, Хелен Маккрори, Питер и Том Салливан Берк

Ещё одна актриса, которая играла Эстер Коллиер, — .

Примечания

Ссылки 
 Ханна Джайлс, «Короткая встреча с Лексом ... Шрапнелем». Блог «на сцене», 29 января 2011 
 Веб-страница британского театра на тему "Глубокое синее море" 

Пьесы, поставленные на Бродвее